B-klass var varit fyra olika fartygklasser bestående av ubåtar:

 B-klass (brittisk ubåtsklass), bestående av 11 ubåtar sjösatta 1904–1906
 B-klass (norsk ubåtsklass), bestående av sex ubåtar byggda från 1922 till 1929
 B-klass (spansk ubåtsklass), bestående av sex ubåtar sjösatta 1922-1925
 B-klass (amerikansk ubåtsklass), bestående av tre ubåtar sjösatta 1907